El Condado de Wyoming es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Wyoming (Nueva York)
 Condado de Wyoming (Pensilvania)
 Condado de Wyoming (Virginia Occidental)